Tomići je lahko:
 Tomići, Vrbovsko (Hrvaška)
 Tomići, Bar (Črna gora)
 Tomići, Cetinje (Črna gora)